Евгений Дмитриевич Пырлин (28 сентября 1932 — 2001, Москва)  — советский и российский дипломат, востоковед. Кандидат юридических наук, доктор исторических наук, профессор; академик РАЕН (1994). Главный научный сотрудник Российского института стратегических исследований

Биография 
Родился 28 сентября 1932 года. Окончил МГИМО в 1956 году.

С 1956 года — сотрудник МИД СССР, в 1961-65 гг. работал в посольстве СССР в Ираке. В 1960—1970-х гг. — один из руководителей Ближневосточного отдела МИД СССР.

С 1977 года — сотрудник НИИ комплексных проблем Госкомитета СССР по науке и технике, затем — главный научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ).

Кандидат юридических наук, доктор исторических наук, профессор; академик РАЕН (1994).

Автор трудов по новейшей политике и истории, актуальным проблемам стран Ближнего Востока.

Умер в Москве в 2001 году.

Публикации 
(публиковался также под псевдонимом Евгений Дмитриев)

 
 
 100 лет противоборства, 2001
 Трудный и долгий путь к миру: взгляд из Москвы на проблему ближневосточного урегулирования Москва : РОССПЭН, 2002

Критика 
Гершон Трестман (Израиль) считает, что в книге «100 лет противоборства», вышедшей с предисловием посла признанного Россией Государства Палестина, Е. Пырлин представил события арабских беспорядков 1929 года с точки зрения Амина аль-Хусейни. Так, Пырлин пишет о, по его словам, призыве аль-Хусейни к вышедшим из Дамасских ворот арабам «соблюдать порядок, поскольку „Бог с теми, кто терпелив“», но не упоминает о последующем еврейском погроме в Старом городе Иерусалима.

Примечания

Источники 
 Игорь Абросимов Свод персоналий // Советская Россия: 1917-1991 // государство, политика, экономика, наука, культура, литература, искусство
 
 
 
 

Дипломаты СССР
Историки СССР
Историки России
Востоковеды СССР
Кандидаты юридических наук
Доктора исторических наук
Сотрудники Российского института стратегических исследований